Ткемали:

 Ткемали — подвид алычи, плодовое растение рода слива семейства розоцветных.
 Ткемали — кислый соус к мясу, используемый в грузинской кухне.